Das GB Pro-Series Shrewsbury 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Shrewsbury. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 1. bis 6. November 2022 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Shrewsbury